Прапор Північної Македонії
 Прапор Егейської Македонії